Марфа Алексејевна (; рођена 27. августа 1652, умрла 19. јуна 1707) је била руска принцеза, ћерка руског цара Алексеја I.

Биографија 
Као дете и принцеза била је пристојно школована, волела је сатима да чита. Као сестра Софије Алексејевне била је учесник борбе две струје унутар династије Романов за власт. Она је са Софијом форсирала струју породице своје Мајке Марије Милославскаје, док су са друге стране имали струју друге Алексејеве жене, Наталије Наришкин и највећег могућег борца њеног сина Петра Великог. Сви који су учествовали у завери против Петра су жестоко мучени укључујући и сестре Софију и Марфу. Ипак је на крају морала да се помири са Петром који је сву власт довео под своје руке. 1698. године, због помоћи коју је пружала Софији морала је да се замонаши у манастиру Успења. Умрла је 1707. године и сахрањена у истом манастиру. Ипак 1712. њени остаци су биле пребачени у посебној крипти цркве Ваведења Господњег у Кремљу.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 
  ЭСБЕ/Марфа Алексеевна

Рођени 1652.
Умрли 1707.
Руси
Руско племство
Романови